Avtonomna regija Tibet (ART) ali Avtonomna regija Šidzang, pogosto skrajšano na Tibet ali Šidzang, je avtonomna regija na provinčni ravni v jugozahodni Ljudski republiki Kitajski. Prekrivajo jo tradicionalni tibetanski regiji Ü-Tsang in Kam.

Formalno je bila ustanovljena leta 1965, da bi nadomestila tibetansko območje, nekdanjo upravno enoto Ljudske republike Kitajske (LRK), ustanovljene po priključitvi Tibeta. Ustanovitev je bila približno pet let po tibetanski vstaji leta 1959 in razrešitvi kašagov ter približno 13 let po prvotni priključitvi.

Trenutne meje avtonomne regije Tibet so bile na splošno vzpostavljene v 18. stoletju in vključujejo približno polovico zgodovinskega Tibeta ali etno-kulturnega Tibeta. Avtonomna regija Tibet se razteza na več kot 1.200.000 km2 in je po območju druga največja enota na provinčni ravni za Šindžjangom. Zaradi težkega in razgibanega terena je le rahlo poseljena z nekaj več kot 3,5 milijona prebivalcev.

Opombe

Sklici

Navedbe

Viri

Nadaljnje branje 

 , travelogue from Tibet – by a woman who's been travelling around Tibet for over a decade,
 , hardcover, 236 pages.

Zunanje povezave 

 Tibet Autonomous Region official website
 Economic profile for Tibet Autonomous Region at HKTDC
 Population Structure and Changes in the Tibet Autonomous Region

    

Avtonomne regije Ljudske republike Kitajske
Tibet